Miejscowości w USA:
 Sidney – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Sharp
 Sidney – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Sidney – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Kosciusko
 Sidney – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Fremont
 Sidney – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Sidney – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Richland
 Sidney – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Cheyenne
 Sidney – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Sidney – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Sidney – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Shelby
Gminy w USA:
 Sidney (ang. Sidney Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Sidney (ang. Sidney Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fremont
 Sidney (ang. Sidney Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Sidney (ang. Sidney Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Montcalm
 Sidney (ang. Sidney Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Sidney (ang. Sidney Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Towner
 Sidney (ang. Sidney Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins

Miejscowości w Kanadzie:
 Sidney – miasto na wyspie Vancouver, terminal promowy Washington State Ferries i BC Ferries

Zobacz też 
 Sydney – miasto w Australii
 Sydney (inne znaczenia)
 Sydney Harbor
 North Sydney